B8 puede referirse a:
 La vitamina B8, hace alusión al inositol y AMP (no se considera como una vitamina real).
 B8, es el código IATA de la compañía aérea Eritrean Airlines.